Acción popular puede referirse a:

 La acción popular, la acción judicial por la cual los poderes públicos y, en general, cualquier ciudadano, está legitimado para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes partidos políticos:

 Acción Popular, de Colombia.
 Acción Popular, de España.
 Acción Popular, de Perú.
 Acción Popular de Guinea Ecuatorial.
 Movimiento de Acción Popular Unitaria, de Chile.
 Partido de Acción Popular, de Singapur.